Бём (, ) — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

 Бём, Аннетт (род. 1980) — немецкая дзюдоистка, олимпийская медалистка.
 Бём, Вильмош (1880—1949) — один из руководителей Венгерской Советской Республики, позже политэмигрант и посол в Швеции.
 Бём, Ганс (1458—1476) — пастух, музыкант, проповедник и инициатор «Никласхаузенского паломничества» 1476 года.
 Бём, Георг (1661—1733) — немецкий композитор и органист.
 Бём, Герман (1884—1972) — немецкий военно-морской деятель, генерал-адмирал.
 Бём, Готфрид (1920—2021) — немецкий архитектор и скульптор.
 Бём, Даниель (род. 1986) — немецкий биатлонист.
 Бём, Доминик (1880—1955) — немецкий архитектор.
 Бём, Елизавета Меркурьевна (1843—1914) — русская художница, рисовальщица, силуэтист.
 
 Бём, Зигфрид (1928—1980) — министр финансов ГДР.
 Бём, Карл (1894—1981) — австрийский дирижёр.
 Бём, Карлхайнц (1928—2014) — австрийский актёр.
 Бём, Катарина (род. 1964) — австрийская и немецкая актриса.
 Бём, Коррадо (1923—2017) — итальянский математик и логик, специалист в области информатики.
 Бём, Людвиг (1811—1869) — немецкий врач-офтальмолог.
 Бём (Ротхауэр), Люси (род. 1974) — австрийская ориентировщица, чемпионка мира по спортивному ориентированию.
 Бём, Макс Хильдеберт (1891—1968) — немецкий публицист и политик, представитель фёлькиш-движения.
 Бём, Отто (1890—1964) — гауптшарфюрер СС и рапортфюрер в концлагере Заксенхаузен.
 Бём, Рихард (1854—1884) — немецкий зоолог.
 Бём, Рудольф (1844—1926) — немецкий токсиколог и фармаколог.
 Бём, Татьяна (род. 1954) — немецкий политик.
 Бём, Теобальд (1794—1881) — баварский изобретатель и музыкант.
  (1895—1977) — немецкий экономист и политик.
 Бём, Ханс (род. 1950) — нидерландский шахматист, международный мастер (1975).

Двойные фамилии 
 Бём-Баверк, Ойген фон (1851—1914) — австрийский экономист и государственный деятель.
 Бём-Эрмоли, Эдуард фон (1856—1941) — австрийский военачальник, генерал-фельдмаршал.
 Бём фон Бавенберг, Фердинанд (1845—1923) — австрийский управленец.

См. также

Примечания